Il singolare del torneo di tennis Shanghai Open 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Guillermo Cañas che ha battuto in finale Lars Burgsmüller 6–1, 6–0.

Teste di serie

 Assente
  Jiří Novák (semifinali)
  Guillermo Cañas (campione)
  Mark Philippoussis (primo turno)

 Hyung-Taik Lee (primo turno)
 Jarkko Nieminen (secondo turno)
 Ricardo Mello (quarti di finale)
 Jan-Michael Gambill (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Open 2004
ATP Tour 2004